Кеннет Фрей Бекман (; род. 25 февраля 1950, Париж) — мексиканский шахматист, международный мастер (1975). Четырехкратный чемпион Мексики (1981, 1983, 1984 и 1986 гг.). В составе сборной Мексики участник шести шахматных олимпиад (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 2002 гг.). Участник ряда сильных по составу международных соревнований. Победитель турниров в Каракасе (1973 г.) и Мехико (1975 г.).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Мексики